Het Nederlands kampioenschap dammen van 1944 telde 14 deelnemers. Reinier Cornelis Keller behaalde zijn negende titel. De tweede plaats ging naar Johan Vos.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1944